Cine Astoria puede designar: 

 Cine Astoria (Barcelona).
 Nombre con el que se conoció a los Cines Rialto de Madrid entre 1932 y 1934.